Николай Егорович Беспалов (21 мая 1939, посёлок Ахтуба Владимирского р-на Астраханской обл.) — украинский историк, специалист в области истории Украины и России, картограф, краевед. Доктор исторических наук, профессор. Отличник образования Украины (2000).

Биография 
Николай Беспалов родился 21 мая 1939 года в посёлке Ахтуба Астраханской области в многодетной семье. Отец был путевым обходчиком, мать — домохозяйка.

В 1948 году пошёл в школу, окончил её в 1955 году.

С 1955 по 1959 год учился в Астраханском мореходном училище по специальности техник-судомеханик.

С 1959 по 1962 год плавал на судах Каспийского рейдового пароходства.

С 1962 по 1967 годы учился в Московском государственном университете на историческом факультете. С 1967 по 1970 там же учился в аспирантуре. В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1988 — докторскую.

С 1970 года работает в Донецком государственном университете: до 1971 года ассистентом, с 1971 по 1972 годы старшим преподавателем, затем доцентом и с 1995 года — профессором.

С 1995 по 1999 годы — зав. кафедры украинской истории и этнополитики, с 1999 года — зав. кафедры истории славян.

Научная деятельность 
Является соавтором учебного пособия для 10-11 классов «История родного края».

Был участником нескольких Всеукраинских и региональных конференций по историческому краеведению.

Автор более 100 научных работ, в том числе более 20 книг и монографий. Основные:
 Ленин и становление большевизма в освещении современной англо-американской историографии // История СССР.- 1970. — № 2
 Трудовая активность рабочего класса СССР в годы довоенных пятилеток в освещении англо-американской историографии // История СССР. — 1971. — № 1
 Рабочий классе СССР на современном этапе в освещении англо-американской историографии // История СССР. −1981. — № 1
 Ленинское учение о партии. Историография. — К.; Донецк, 1985
 Идейно-политическое укрепление партийных организаций Донбасса. — К., 1987 (в соавторстве)
 Политические партии России и Украины: Краткий исторический справочник. — Донецк, 1991 (в соавторстве)
 Донецький державний університет. — Донецьк, 2002 (в соавторстве)
 Становлення багатопартійної системи в сучасній Україні: історіографія проблеми // Історичні і політичні дослідження. — 2002.-№ 2.

Источники 
 Любов Шепель. БЕСПАЛОВ Микола Єгорович // Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Інститут історії України НАН України. — Київ, 2006. ~ Вип. 2, ч. З. — 315с. (Серія «Українські історики»).
 Николай Егорович Беспалов: биобиблиографический указатель к 70-летию со дня рождения / Донец. нац. ун-т; Науч. б-ка; сост.: Е. В. Стяжкина, В. И. Масальский, Л. Ф. Коломоец; ред.: В. А. Кротова, Е. К. Белявская. — Донецк: Юго-Восток, 2009. — 76 с. — (Видатні вчені Донецького національного університету). — Библиогр.:192 назв. ISBN 978-966-374-476-6

Историки Украины